El término Basti puede referirse a varios artículos:

 Ciudad iberorromana de Basti, ciudad romana situada de la provincia de Granada, junto a Baza.

 Sebastián Fernández Reyes "Basti", futbolista español.